Микаэ́ль Сами́ Сильве́стр (; род. 9 августа 1977, Шамбрэ-Ле-Тур, Франция) — французский футболист, игравший на позиции защитника. Наиболее известен как игрок английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции.

Клубная карьера 
Микаэль Сильвестр начал свою карьеру во французском «Ренне» в сезоне 1995/96. Во Франции Сильвестр проявил себя талантливым игроком, и в сезоне 1997/98 был подписан миланским «Интернационале». За итальянскую команду он сыграл 18 матчей в Серии А, а также 6 игр в еврокубках. 10 сентября 1999 года Сильвестра приобрёл «Манчестер Юнайтед».

Микаэль дебютировал в «МЮ» в матче против «Ливерпуля» в 1999 году. В первом сезоне на Олд Траффорд Сильвестр играл в центре обороны с Япом Стамом, замещая травмированного Ронни Йонсена. К сезону 2001/02 Микаэль прочно закрепился в основном составе «МЮ», однако с приходом Неманьи Видича и Патриса Эвра в 2006 году оказался на скамейке запасных. Последнюю игру за «Манчестер Юнайтед» он сыграл 11 мая 2008 против «Уиган Атлетик» (последний тур Премьер-лиги), тогда «Манчестер Юнайтед» одержал победу со счётом 2-0. Всего за «Манчестер Юнайтед» провёл 361 матч и забил 10 голов.

21 августа 2008 года было объявлено о переходе Сильвестра в лондонский «Арсенал»". Этот трансфер впоследствии стал одним из самых неудачных для лондонского клуба по мнению болельщиков.

30 августа 2010 года перешёл в немецкую Бундеслигу, где в течение двух лет играл за бременский «Вердер».

19 февраля 2013 года Сильвестр подписал двухлетний контракт с «Портленд Тимберс».

28 января 2014 года Сильвестр расторг контракт с «Портленд Тимберс».

Достижения 
 Манчестер Юнайтед
 Чемпион Англии: 1999/2000, 2000/01, 2002/03, 2006/07
 Обладатель Кубка Англии: 2004
 Обладатель Кубка Футбольной лиги: 2006
 Обладатель Суперкубка Англии: 2003, 2007
 Победитель Лиги чемпионов: 2008
 Обладатель Межконтинентального кубка: 1999

 Сборная Франции
 Вице-чемпион мира: 2006
 Обладатель Кубка конфедераций: 2001, 2003

Личная жизнь 
Жена Северина, сын Зак, дочери Клео и Эви.

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Франции
Игроки сборной Франции по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Франции по футболу
Игроки ФК «Ренн»
Игроки ФК «Интернационале»
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Арсенал» Лондон
Игроки ФК «Вердер»
Игроки ФК «Портленд Тимберс»
Игроки ФК «Ченнайин»